Андрей Геннадьевич Малов-Гра (род. 7 сентября 1970, Воронеж, СССР) — российский историк, исторический консультант и актёр кино.

Биография 
Андрей Малов-Гра родился 7 сентября 1970 года в городе Воронеже. Среди его родственников много военных. Дедушка Андрея Геннадьевича — Малов Иван Александрович, кадровый военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, позже генерал, конструктор космической техники. Один из предков полковник Николай Борисович Крузе, командир 1-го Сибирского горного артиллерийского дивизиона при 1-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде, погиб в 1914 году во 2-й армии генерала Самсонова.

После окончания школы в 1987 году учился на «штабном» факультете Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища . В 1997 году окончил исторический факультет Государственного университета, потом аспирантуру. Специальность по диплому «Историк, преподаватель по специальности „история“».

С 1995 года работал в системе кадетских корпусов Министерства образования РФ: в Воронежском, потом в Московском Морском. Последняя занимаемая должность заместитель директора корпуса. Преподаватель высшей категории. Преподавал историю и ОБЖ в ряде средних школ г. Москвы. Автор нескольких методических пособий по преподаванию ОБЖ в средней школе, вышедших большим тиражом.

С 2011 года началась работа Андрея Геннадьевича в кино. Сначала в качестве исторического консультанта художественных и документальных фильмов и телепрограмм (исторический костюм, реквизит, общие вопросы истории), а с 2012 года и в качестве актёра. На 2022 год в качестве исторического консультанта принимал участие в более чем 20 кинопроектах, в числе самых известных «Победители» (НТВ), «Меморандум Парвуса» (реж. В. И. Хотиненко), «Ардашев», «Диверсант — 3», «Анна Детектив», «Анна Детектив — 2», «Аманат», «Фитин» и др.

В научной сфере автор ряда книг и множества статей по истории форменного костюма — униформологии. Автор серии «Мундироведение». В некоторых изданиях участвует в качестве художника-иллюстратора. Научный и художественный руководитель Творческой группы исторического кино «Hustory' Cinema group».

Андрей Малов-Гра имеет 1-й взрослый разряд по фехтованию (шпага), увлекается верховой ездой. Владеет английским, немецким и французским языками.

Творчество

Фильмография

Роли в кино 
 2012 — Танцующий конгресс — Император Александр I
 2012 — 1812. Игра императоров — Император Александр I
 2012 — Отечественная. Великая. 1812 — офицер штаба
 2012 — Тарутинский манёвр. Загадка Кутузова — Император Александр I
 2012 — 1812. Технология войны — Император Александр I
 2013 — По лезвию бритвы — немецкий офицер
 2014 — Декабристы. Испытание Сибирью — князь Трубецкой
 2015 — Прекрасный полк. Фильм 1. Лилия — майор авиации
 2015 — Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец — полковник Генерального Штаба
 2015 — Александр I. Тень Федора Кузьмича — Император Александр I
 2016 — Крымская война — Император Николай I
 2017 — Победители — полковник, распорядитель дуэли
 2017 — Меморандум Парвуса («Демон Революции», «Ленин. Неизбежность») — ротмистр фон дер Планитц
 2018 — Пушкин. Главная тайна поэта — Император Александр I
 2019 — Ардашев («Тайна персидского обоза») — полковник гвардии Безлюдский
 2020 — Петербургские прототипы — великий князь Константин Павлович
 2021 — Анна Детектив — 2 — представитель Конвента
 2021 — The entrance of the pink elephants — полковник вермахта
 2022 — Аманат — командир полка полковник Кубаровский
 2022 — Гости из прошлого — герцог фон Ауштерлитц

Озвучивание, голос за кадром 
 2015 — Поле боя — голос за кадром

Награды 
 кресты «За Приднестровье» 1-й и 2-й степеней;
 медаль «Защитнику Приднестровья». Также:
 Крест Министерства культуры РФ «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года»;
 Медаль Департамента образования г. Москвы «За отличие в кадетском образовании»;
 Знак Суворовско-нахимовского Союза «50 лет суворовским военным училищам».

Ссылки 
 Страница актёра Андрея Малова-Гра на сайте Кинолифт
 Страница актёра Андрея Малова-Гра на сайте Кинопоиск
 Страница актёра Андрея Малова-Гра на сайте Кино-театр
 Страница о А. Г. Малов-Гра в журнале «Коллекция»

Киноактёры России
Историки России